Londra este capitala și cel mai mare oraș al Angliei și al Regatului Unit.

Londra, se poate referi, de asemenea, la:

Locuri

Europa

Anglia (Marea Britanie)
 Londra (circumscripția Parlamentului European)
 Orașul London, un oraș și un comitat ceremonial
 Dieceza de Londra, o eparhie anglicană
 Districtul poștal din Londra, un oraș poștal
 Comitatul Londra, un comitat din 1889 până în 1965

Franța
 Londra, Franța

Serbia
 Londra, Belgrad

Scoția
 Golful London, un golf de pe insula Eday, Orkney

America

Canada
 London, Ontario
 London (circumscripția electorală), o circumscripție electorală federală din 1867 până în 1968
 Districtul London, Canada Superioară, un district din 1798 până în 1849

Chile
 Insula London (Insula Cook, Tierra del Fuego), o insulă la est de Insula Londonderry și la sud de Canalul Cockburn

Statele Unite
 London, Arkansas, un oraș
 London, California, un loc desemnat pentru recensământ
 London, Indiana, o comunitate neîncorporată
 London, Kentucky, un oraș
 London, Michigan, un oraș
 London, Minnesota, o comunitate neîncorporată
 London, Ohio, un oraș
 London, Texas, o comunitate neîncorporată
 London, Virginia de Vest, o comunitate neîncorporată
 London, Wisconsin, o comunitate neîncorporată

Oceania 
 London, Kiribati

Spațiu 
 8837 London, un asteroid

Oameni și personaje fictive 
 Londra (nume), persoane și un personaj fictiv cu numele de familie sau prenumele

Arte, divertisment și mass-media

Film 
  London (film din 1926), un film mut britanic
 London, un film din 1994 de Patrick Keiller
  London (film american din 2005), un film dramatic din 2005
  London (film indian din 2005), un film de acțiune din 2005
 London Films, un studio de film

Literatură 
  London (poemul lui Samuel Johnson)
 London (poemul lui William Blake)
 "London, 1802", poem de William Wordsworth
  London (roman), de Edward Rutherfurd

Muzică

Muzică clasică
London, suită de Eric Coates (1886-1957)

Grupuri și etichete
 London (formație de heavy metal), formație americană
 London (trupa punk), formație britanică
 London Records, o casă de discuri britanică

Albume
  London (Apologies, I Have None album), 2012
  London (album de Jesus Jones), 2001
London, de Streetband 1978
London, de Chava Alberstein 1989
London, de Greater Than One 1989
London, de D'Influence 1997
 London '66–'67, EP de Pink Floyd
London, EP de Radio Boy 1999
London, EP de Banks (cântăreață) 2013
London, EP de DJ SS

Cântece

 " London" (cântec de Pet Shop Boys), 2002
 "London", 1986, de Queensrÿche din Furie pentru ordine
 "London", 1987, de The Smiths din [[Mai tare decât bombele]
 "London", 1987, de Roger Hodgson din [Hai Hai]]
 "Londron, 1997, de μ-Ziq din Hamul lunatic
 "London", 1997, de Third Eye Blind din [Third Eye Blind (album)|Al treilea ochi orb]]
 "London", sau " LDN", 2006, de Lily Allen
 "London", 2009, de Adam Beyer
 "London", 2010, de AJ McLean de la [Have It All (album de A. J. McLean) | Au totul]]
 "London", 2013, de She & Him de la  She & Him Volumul 3
 "London", 2017, de Maty Noyes
 "London", 1999, de Noonday Underground

Mărci și întreprinderi 
 London Company, o companie engleză înființată în 1606 pentru a stabili America de Nord
 London Drugs, un lanț de retail

Nave 
  HMS London] , mai multe nave de război ale Marinei Regale
  SS Londra (1864), navă scufundată în 1866
  London (navă), scufundată în 1796
 London, un an din 1833 Navă închiriată de Compania Noua Zeelandă

Vezi și

 Marea Londra, o regiune administrativă formată din 33 de districte guvernamentale locale: cele 32 de districte ale Londrei și Orașul Londra
 Mica Londra (dezambiguizare)